Лас Иедрас има више значења:

 Лас Иедрас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Иедрас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику